Василий Овсянников:
 Овсянников, Василий Иванович (1939—2004) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Овсянников, Василий Петрович (род. 1960) — певец (баритон), народный артист России.
 Овсянников, Василий Семёнович (в монашестве Иоасаф; 1904—1982) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ростовский и Новочеркасский.